(1977-), curatrice italienne ;
 Gaetano Alemani (1728-1782), peintre italien ;
 Trinidad Alemani Font (fl. 1894), peintre espagnol.

Voir aussi